

Marienthal (Ahr), plaats in de gemeente Bad Neuenahr-Ahrweiler in Rijnland-Palts
 Marienthal (Deggendorf), plaats in de stad Deggendorf in Beieren
 Marienthal (Ducherow), plaats in de gemeente Ducherow in Mecklenburg-Voor-Pommeren
 Marienthal (Eckartsberga), plaats in de stad Eckartsberga in Saksen-Anhalt
 Marienthal (Eckernförde), plaats in de gemeente  Eckernförde in Sleeswijk-Holstein
 Marienthal (Geiersthal), plaats in de gemeente Geiersthal in Beieren
 Marienthal (Geisenheim), plaats in de stad Geisenheim in Hessen
 Marienthal (Goosefeld), plaats in de gemeente Goosefeld, in Sleeswijk-Holstein
 Marienthal (Hamminkeln), plaats in de stad Hamminkeln in Noordrijn-Westfalen
 Marienthal (Ostritz), plaats in de gemeente Ostritz in Saksen
 Marienthal (Regenstauf), plaats in de gemeente Regenstauf in Beieren
 Marienthal (Rockenhausen), plaats in de stad Rockenhausen in Rijnland-Palts
 Marienthal (Roggendorf), plaats in de gemeente Roggendorf] in Mecklenburg-Voor-Pommeren
 Marienthal (Schweina), plaats in de gemeente Schweina in Thüringen
 Marienthal (Seelbach bei Hamm), plaats in de gemeente Seelbach bei Hamm in Rijnland-Palts
 Marienthal (Simbach), plaats in de gemeente Simbach in Beieren
 Marienthal (Viereck), plaats in de gemeente Viereck in Mecklenburg-Voor-Pommeren
 Marienthal (Zehdenick), plaats in de stad Zehdenick in Brandenburg
 Marienthal (Zwickau), plaats in de gemeente Zwickau in Saksen

Marienthal (Bas-Rhin), plaats in de gemeente Haguenau in het departement Bas-Rhin
 Marienthal (Moselle) of Mariendhal, plaats in de gemeente Barst in het departement Moselle

Marienthal (Luxemburg)

Marienthal (Gramatneusiedl), plaats in de gemeente Gramatneusiedl